Lagerman är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Lagerman (1836–1904), ingenjör och uppfinnare
 Ella Lagerman (1889–1946), skulptris
 John Lagerman (1909–1975), industriman
 Magda Lagerman (1909–1990), författare och översättare
 Sigurd Lagerman (1904–1970), sjömilitär 
 Sture Lagerman (1894–1975), idrottsman
 Thomas Lagerman, flera personer
 Thomas Lagerman (militär) (1929–2008)
 Thomas Lagerman (filmklippare) (född 1973)

Svenska efternamn